IIR est un sigle qui peut désigner :
 isobutylene isoprene rubber ;
 International Institute of Refrigeration (en français, Institut international du froid), une organisation indépendante et intergouvernementale qui s’engage à promouvoir la connaissance du froid au niveau mondial.

Voir aussi 
  IIR filter ou Infinite impulse response filter (en français, filtre à réponse impulsionnelle infinie), un type de filtre électronique